

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Francis Malka (1969-), écrivain et informaticien québécois ;
 Jessica Malka, actrice québécoise ;
 Nissim Malka (né en 1987), rabbin français ;
 Ortal Malka, chanteuse française ;
 Richard Malka (1968-), avocat et écrivain français ;
 Salomon Malka, journaliste et écrivain français ;
 Shlomit Malka (née en 1993), mannequin israélien ;
 Victor Malka, producteur français.

Fiction 
 Malka, ville imaginaire dans la série Valérian et Laureline.

Toponyme 
 Malka, rivière de Kabardino-Balkarie en Russie

Voir aussi

Milka
Malka Family
Homonymie de patronyme